Kerk van de Heilige Paraskeva (Lviv)
 Kerk van de Heilige Paraskeva (Vilnius)
 Paraskevakerk (Moskou)